Сте́фан Ка́роль Козло́вский (; род. 1938) — польский археолог, специалист по европейскому мезолиту и ближневосточному неолиту (Ирак).

Биография 
В 1956—1961 годах обучался в Варшавском университете. В 1961 году защитил магистерскую диссертацию по археологии на тему «Плудская стоянка в Токарах-Ромберже, округ Плоцк». В 1967 году защитил диссертацию на степень доктора исторических наук (аналог российского кандидата наук) по теме «Малопольский мезолит» под руководством хабилитированного доктора (аналог доктора наук в России) Вальдемара Хмелевского.

В 1971 году получил степень хабилитированного доктора, защитив диссертацию на тему «Доисторическая эпоха в Польше в 9 — 4 тыс. до н. э.». С 1976 года возглавляет Мезолитическую комиссию Международного союза по изучению доисторического периода (UISPP), а с 1981 года — профессор Варшавского университета.

Скончался 2 сентября 2022 года.

Основные сочинения 
 Cultural differentiation of Europe from 10th to 5th Millennium B.C. Warszawa, 1975
 Pradzieje ziem polskich od IX do V tysiąclecia p.n.e. Warszawa: PWN, 1972
 Pradzieje Europy od XL do IV tysiąclecia p.n.e. Warszawa: PWN, 1975, (wraz z J. K. Kozłowskim)
 Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa: PWN, 1977, (wraz z J. K. Kozłowskim)
 Atlas of the Mesolithic in Europe, Warszawa, 1980
 The Eastern Wing of the Fertile Crescent, BAR International Series 760. Oxford, 1999.
 Territories, Boundaries and Cultures in the Neolithic Near East, BAR International Series 1362. Oxford, 2005 (в соавторстве с O. Aurenche).

Примечания

Литература 
 Encyklopedia PWN

Ссылки 
 http://www.archeologia.uksw.edu.pl/pl/node/60

Археологи Польши
Исследователи доисторической эпохи